Клоп:

 Клопы — отряд насекомых.
 Постельный клоп — вид (или несколько таксонов) насекомых.
 Клоп — пьеса В. В. Маяковского.
 Клоп (балет) — её сценическая версия.
 «Клоп» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 Клоп, Дирк (1906—1939) — нидерландский офицер-разведчик, одно из действующих лиц инцидента в Венло.
 «Клоп» (жарг.) — вид самореза.

См. также 
 
 Клопс